Henri Leroy (1874-1960), clarinettiste français ;
 Henri Leroy (1880-1967), footballeur international belge ;
 Henri Leroy (1945-), homme politique français ;
 Henri Eloy Leroy (1787-1865), médecin, patriote et bourgmestre de Soignies.